Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 28 июля по 12 августа. Было разыграно два комплекта наград среди мужчин и женщин. Приняли участие 12 мужских и 12 женских команд по 12 спортсменов в каждой.

Спортивные объекты 
На летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне матчи группового этапа баскетбольного турнира прошли на Баскетбольной арене, а оставшиеся решающие игры — Северной арене Гринвича 1.

Результаты квалификации

Мужчины

Женщины

Календарь

Формат 
В Лондоне в 2012 году, соревнования по баскетболу у мужчин и женщин начались с предварительного этапа. 12 команд были разделены на две группы по шесть, и каждая команда играла с остальными в своей группе. Команды получали два очка за победу и одно за поражение (команда не получает очки за техническое поражение).

Лучшие четыре команды из каждой группы после предварительного этапа вышли в плей-офф, победители полуфиналов соревновались за золото, проигравшие играли за 3-е место.

В случае ничьи в основное время игры, команды должны были играть дополнительный период в пять минут, и так до победы.

Группы

Мужчины

Группа «A»

Группа «B»

Плей-офф

Женщины 
Распределение по группам в рамках олимпийского турнира проходило 30 апреля 2012 года, кроме команд, пробившихся через квалификацию — они были распределены по группам 1 июля 2012 года.

Группа «A»

Группа «B»

Плей-офф

Результаты

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Судьи 
Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала 30 арбитров, которые обслуживали олимпийский баскетбольный турнир :

  Самир Абаакиль
  Майкл Айлен
  Реджеп Анкарали
  Хуан Карлос Артеага
  Илия Белошевич
  Шехал Бендке
  Маркос Бенито
  Хорхе Васкес
  Фелиция Гринтер
  Виталис Одиамбо Годе

  Кароль Делоне
  Хосе Анибаль Каррион
  Уильям Кеннеди
  Луиджи Ламоника
  Олег Латышев
  Роберт Лоттермозер
  Кристиано Жезус Мараньо
  Воан Мейберри
  Рабах Нуджаим
  Пэн Лин

  Саша Пукл
  Борис Рыжик
  Фернандо Хорхе Сампиетро
  Фернандо Сампьетро
  Стефан Себель
  Христос Христодулу
  Гуэррино Черебук
  Елена Чернова
  Пабло Альберто Эстевес
  Карл Юнгебранд

Примечания

Ссылки 
 
 Баскетбол на официальном сайте Игр
 Международная федерация баскетбола